DTR peut désigner :
 DTR (où DTR signifie dirty trashroad), un groupe de heavy metal japonais ;
 , un wagon blindé soviétique ;
 Danish Air Transport, une compagnie aérienne danoise, selon le code AITA.

Code